Cognac – acquavite francese
 Cognac – città francese del dipartimento della Charente
 Cognac – colore giallo-ambrato caratteristico dell'omonima acquavite